Bellamy (pel·lícula), última pel·lícula dirigida pel realitzador francès Claude Chabrol estrenada l'any 2009
 Pirates d'en Bellamy, pirates de ficció de l'anime i manga One Piece i que estan liderats per Bellamy, el Hiena
 Craig Bellamy (Cardiff, 1979), futbolista gal·lès 
 Edward Bellamy (Chicopee, Massachusetts, 1850 - 1898), escriptor estatunidenc de ciència-ficció
 James Bellamy (Bethnal Green, 1881 - Chadwell Heath, 1969), jugador i entrenador de futbol anglès
 Madge Bellamy (1899, Hillsboro, Texas - 1990, Upland, Califòrnia), actriu estatunidenca 
 Matt Bellamy (1978, Cambridge, Anglaterra), cantant i guitarrista del grup anglès Muse